Daniel Humair, né le  à Genève en Suisse, est un batteur et compositeur suisse de jazz. 
 Michel Humair, né dans le canton du Jura en Suisse le , est un peintre de la nouvelle École de Paris vivant en France.

Homonymie de patronyme